parias – człowiek wzgardzony, wykorzystywany, często żyjący w nędzy
 parias (dalit) – w Indiach: człowiek z najniższej grupy społecznej, nienależący do żadnej kasty, pozbawiony wszelkich praw
 Parias – w mitologii greckiej syn Filomelosa
 Parias – polska grupa muzyczna
 Parias – album grupy muzycznej Parias
 Parias – rodzaj węży z podrodziny grzechotnikowatych

Zobacz też 

 Paria (strona ujednoznaczniająca)

Przypisy